Ка́менный гость:
 «Каменный гость» — пьеса А. С. Пушкина из цикла «Маленькие трагедии» (1830).
 «Каменный гость» — опера А. С Даргомыжского (1866—1869), закончена Ц. Кюи и Н. А. Римским-Корсаковым.
 «Каменный гость» — экранизация оперы А. С. Даргомыжского («Мосфильм», 1967).

 См. также